Färjestad BK je profesionální švédský hokejový tým hrající Svenska hockeyligan. Byl založen v roce 1932. Sídlí ve městě Karlstad a své domácí zápasy odehrává v Löfbergs Lila Arena. Celkově má na kontě 10 titulů.

Úspěchy 

 Vítěz Základní části: 1981/1982, 1982/1983, 1985/1986, 1986/1987, 1989/1990, 1991/1992, 2001/2002, 2006/2007, 2008/2009,  2018/2019 
 Mistr ligy: 1980/1981, 1985/1986, 1987/1988, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2021/2022
 Vítěz Spenglerova poháru: 1993, 1994

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Švédské kluby ledního hokeje
Värmland
Sport v Karlstadu